

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rysiny – osada leśna wsi Borsk w woj. pomorskim,w pow. kościerskim, w gminie Karsin
 Rysiny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa 
 Rysiny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk

Zobacz też 
 Rysiny-Kolonia